Los prolacertiformes (Prolacertiformes) o protosaurios (Protorosauria) son un orden de saurópsidos (reptiles) arcosauromorfos que vivieron durante los períodos Pérmico Superior hace 258 millones de años en el Wuchiapingiense y el Triásico Superior durante el Carniense, hace 203 millones de años.

Muchas especies de prolacertiformes parecen haber estado adaptadas a una forma de vida arbórea, incluyendo el "volador de ala delta" Sharovipteryx, mientras que otros, tales como Tanystropheus, tenían cuellos extremadamente largos y rígidos usados posiblemente para pescar, y pudieron haber sido, por al menos en parte, acuáticos. 

Algunos otros grupos enigmáticos de reptiles han sido asignados a veces por algunos investigadores a Prolacertiformes, incluyendo Drepanosauridae, Longisquama y los pterosaurios. Senter, en 2004, reasignó a Drepanosauridae y Longisquama a un grupo de diápsidos más primitivos llamados Avicephala, aunque algunos investigadores todavía ponen estas formas entre los prolacertiformes.

Sistemática 

 Orden Prolacertiformes
 Gwyneddosaurus
 Familia Protorosauridae
 Malerisaurus
 Protorosaurus
 Czatkowiella
 Familia Prolacertidae
 Kadimakara
 Pamelaria
 Prolacerta
 Jesairosaurus
 Malerisaurus
 Macrocnemus
 Langobardisaurus
 Boreopricea
 Cosesaurus
 Prolacertoides
 Megacnemus
 Familia Sharovipterygidae
 Sharovipteryx
 Familia Tanystropheidae
 Augustaburiania
 Dinocephalosaurus
 Protanystropheus
 Tanystropheus
 Tanytrachelos

Estudios recientes de la filogenia de los Prolacertiformes indican que el grupo es polifilético; por un lado muchos prolacertiformes forman un clado de arcosauromorfos basales, mientras que Prolacerta está más cercanamente relacionado con los arcosauriformes más avanzados. A continuación un cladograma basado en Benton & Allen (1997) mostrando a un Prolacertiformes monofilético que incluye a Prolacerta:

Referencias

Enlaces externos 
 Prolacertiformes en Palaeos
 Prolacertiformes en The Paleobiology Database